Valdimarsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Valdimar. Die weibliche Entsprechung ist Valdimarsdóttir (Tochter des Valdimar).

Namensträger 
 Brynjar Valdimarsson (* 1967), isländischer Snookerspieler
 Hannibal Valdimarsson (1903–1991), isländischer Politiker
 Jón Steindór Valdimarsson (* 1958), isländischer Politiker
 Þorsteinn Valdimarsson (1918–1977), isländischer Dichter

Patronym
Isländischer Personenname